A Taça Latina de 1998 foi a 16.ª edição do Taça Latina. Esta competição é organizada pelo CERH.

Classificação final 

Taça Latina de Hóquei em Patins